Lawrence ou Larry Collins peut faire référence à :

  (1955-), joueur de football américain pour les New Orleans Saints ;
 Larry Collins (1929–2005), auteur de plusieurs livres historiques, principalement en collaboration avec Dominique Lapierre ;
 Larry Collins, membre de The Collins Kids, un duo de rockabilly ;
  (1931-), pétrologue américain ;
 Lawrence Collins, baron Collins de Mapesbury (1941-), juge britannique et ancien juge de la Cour suprême du Royaume-Uni.